Аспатожна ( - скачки на лошадях) — талышская народная игра.

«Аспәтожнә» издревле сохранившаяся игра. Лошади занимали и занимают в жизни талышей важную роль. И в горах и на равнине лошадь была очень полезным и нужным средством передвижения. Среди молодежи есть много разных игр связанных с ездой на лошади и среди них особенно известная «Аспәтожнә».

У талышей «Аспәтожнә» обязательный элемент свадьбы. Во время «вәју варде» — забирания невесты из отцовского дома. Завершив все приготовления к приезду невесты, в сопровождении музыкантов родственники жениха отправляются в дом девушки. По дороге всадники устраивают джигитовку, весело с шумом и криками и всё это сопровождается музыкой.

На самой же свадьбе в доме жениха в зависимости от достатка семьи устраиваются такие мероприятия, как борьба () и скачки. Во время «Аспәтожнә» проводимых населением в связи со свадьбой могут принимать участие до сотни всадников и по итогу игр победители награждаются.

Примечания

Литература 

 Джавадов Г.Д. Талыши (Историко-этнографическое исследование). — Баку: Elm, 2004. — 616 с.
 Фольклор талышского народа = Tolışə xəlqi folklor / Bağırzodə B.. — Баку: Apostrof-A, 2021. — 440 с. — ISBN 978-9952-527-62-9.
 Чурсин Г.Ф. Талыши. — Тифлис: Этнографические заметки // Известия кавказского историко-археологического общества, 1926. — том 4. — С. 15-45

Талышские народные игры